Турецкая Суперлига 2016/17 () — 59-й розыгрыш чемпионата Турции по футболу с момента его основания.

Клубы-участники

Составы команд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на сайте Турецкой федерации футбола
 Статистика лиги на soccerway.com

2016/2017
Турция
Спорт в Турции в 2016 году
Спорт в Турции в 2017 году